Horqin Youyi Qianqi kan syfta på följande platser:

Kina 

 Ulanhot (ort i Kina), Inre Mongoliet, 
 Horqin Youyi Qianqi (härad i Kina), Inre Mongoliet, 

Robotskapade Kinaförgreningar